Ковязина — женская форма фамилии .

Известные носительницы фамилии 
 Ковязина, Анастасия Владимировна (род. 1987) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Ковязина, Мария Станиславовна (род. 1966) — российский учёный-психолог, член-корреспондент РАО (2016).